Села:
 Торське — Донецька область, Костянтинівський район
 Торське — Донецька область, Лиманський район
 Торське — Тернопільська область, Заліщицький район